Mar'fejav'ri är ett berg i Finland, på gränsen till Norge.   Det ligger i den ekonomiska regionen  Fjäll-Lappland  och landskapet Lappland, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Toppen på Mar'fejav'ri är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Mar'fejav'ri är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Mar'fejav'ri.  Trakten runt Mar'fejav'ri är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Mar'fejav'ri består i huvudsak av gräsmarker. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Berg i Lappland, Finland
Berg i Finland 1000 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position
Enontekis natur